Assessment (englisch für „Bewertung, Beurteilung, Einschätzung“) steht für:
 Assessment (Psychologie), oder Psychological Assessment: Englische Bezeichnung und auch in der Personalpsychologie gebräuchliche Bezeichnung im deutschen Sprachraum für Psychologische Diagnostik
 Wirkungsanalyse, insbesondere zur Bewertung von Unternehmen

Siehe auch:
 Assessment-Center (Fähigkeitsprüfung von Fach- und Führungskräften)
 Peer Assessment (von Mitgliedern einer Peer Group)
 Pflegeassessment (Assessmentstrategien innerhalb der professionellen Pflege)